Сатеник Артёмовна Адамян (; 17 (29) сентября 1875, Тифлис, Кавказское наместничество, Российская империя — 17 (30) июня 1915, Баку) — театральная  армянского происхождения, .

Биография 
Получила образование в школе Святого Нуне в Тифлисе при первой женской гимназии.

В 1903 году окончила драматические курсы в Санкт-Петербурге. Дебютировала на сцене в 1897 году в Батуме. В 1898 году была приглашена в труппу армянского театра Баку.

В 1908 году совместно с Г. Аветяном организовала театральный кружок. Гастролировала с различными театральными коллективами в населённых армянами городах Кавказа, Турции и Болгарии. Последний сезон сыграла в 1914—1915 годах в Баку.

Выдающаяся исполнительница лирико-драматических ролей, С. Адамян создала на сцене лирические одухотворённые образы в пьесах Ширванзаде (Сусан — «Намус», Сона — «Злой дух»), Александра Николаевича Островского (Лариса — «Бесприданница»), Шекспира (Джульетта, Офелия), Г. Зудермана (Рози — «Бой бабочек», Марикка — «Огни Ивановой ночи»).

Перевела на армянский язык пьесы Шницлера, Гамсуна и др.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1 / Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961